Waterpolo was een van de onderdelen van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2007. De wedstrijden vonden plaats van 19 maart t/m 1 april 2007.

Mannen

Eindstand

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

plaats 1-4

plaats 5-8

plaats 9-12

plaats 13-16

Vrouwen

Eindstand

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

plaats 1-4

plaats 5-8

plaats 9-12

plaats 13-16

Nederlandse selectie 
Bondscoach Mauro Maugeri selecteerde de onderstaande 13 waterpolosters voor het WK.

Referentie

Externe links 
 Wedstrijdschema Mannen
 Wedstrijdschema Vrouwen

Wereldkampioenschap 2007
2007
Waterpolo